Александ Кутайсов:
 Кутайсов, Александр Иванович (1784—1812) — генерал-майор, погибший в Бородинском сражении.
 Кутайсов, Александр Павлович (1869—1927) —  волынский губернатор, камергер, член Государственного совета..